Какараму (; -му — окончание среднего рода) — ка, 14-я буква алфавита телугу, обозначает глухой велярный взрывной согласный. Лигатурный вариант буквы какараму называется ка́ватту — , пример каватту: క్కు — кку.

Гунинтам: Ка — క కా. Ки — కి కీ. Ку — కు కూ. Ке — కె కే. Кай — కై. Ко — కొ కో. Кау — కౌ.

В грамматике 
 ка — одно из окончаний прилагательных.
 ки, ку — окончание дательного падежа.
 ко — окончание повелительного наклонения глаголов, оканчивыающихся на -кону.

Литература 
 

Буквы телугу